VM i curling 2017 kan henvise til:

 VM i curling 2017 (kvinder)
 VM i curling 2017 (mænd)
 VM i curling 2017 (mixed double)